Klimt 1918 — итальянская инди/альтернативная рок-группа, образованная в 1999 году.

История 

Группа основана в 1999-м году братьями Марко (Marco Soellner) и Паоло Соэллнерами (Paolo Soellner) после распада их прежней группы Another Day (дэт-метал). При написании песен Марко находился под влиянием таких групп как The Cure, Bauhaus и Joy Division.

Демо-альбом Secession Makes Post-Modern Music (англ.) был записан благодаря усилиям близкого друга коллектива Джузеппе Орландо (Giuseppe Orlando) — барабанщика группы Novembre и получил хорошие отзывы со стороны прессы. Тогда группа была замечена новым независимым лейблом My Kingdom Music, с которым группа подписала контракт на два релиза.

Их полный альбом Undressed Momento (англ.) вышел в 2003-м году. Во время записи этого альбома группу покинул гитарист Франческо Тамбэйрло (Francesco Tumbarello), которого заменил Алессандро Пайс (Alessandro Pace), хорошо известный на андерграунд-метал-сцене Рима и долгое время друживший с членами группы.
В Undressed Momento прослеживалось изменение звучания Klimt 1918, ставшего более мелодичным и эмоциональным, теряя свою метал-составляющую. Альбом получил положительную оценку рецензаторов по всей Европе и достиг первого места в Orkus' Top Chart.

Спустя год, группа подписала контракт с известным немецким лейблом Prophecy Productions, после чего начала записывать новый альбом, который получил название Dopoguerra (англ.) и был выпущен в 2005-м году.
Альбом Dopoguerra отметился более зрелым и индивидуальным звуком. Новый альбом также был высоко оценён критиками и прессой. В поддержку альбома стартовал тур по Европе, первый для группы.

Между сентябрём и октябрём 2006-го года гитарист Алессандро Пайс (Alessandro Pace) оставил группу и был заменён Франческо Конте (Francesco Conte), дебютировавшим с группой на «Prophecy Productions' 10 Years Festival».

Следующий альбом Just In Case We’ll Never Meet Again (англ.) был выпущен в Германии 20 июня 2008 года, во всём остальном мире — 23 июня, в США — 24-го.
С этим альбомом звучание группы ещё более облегчилось и плотнее придвинулось к инди-року и шугейзингу.

В апреле 2009-го года группа выпустила клип к песне Ghost Of A Tape Listener, а также виниловый релиз Just In Case We’ll Never Meet Again  и Ghost Of A Tape Listener EP, в который вошла ранее не опубликованная ни в одном из альбомов песня «Blackeberg 1981».

В 2016-м году группа выпустила альбом, который называется «The Sentimentale Jugend».

Стиль 
В первых двух альбомах звук Klimt 1918 можно описать как альтернативный рок с корнями авангардного метала и включениями дарквейва. Весьма заметно влияние построка. Как результат — мелодичный и меланхоличный рок, сочетающий шугейзподобные гитарные рифы с построк-атмосферой.
Однако их последние альбомы сдвинулись очень близко к инди-року, акцентируя внимание на шугейзинге и построке, оставляя полностью их прежнее метал-звучание.

Klimt 1918 исполняют песни на английском языке, однако названия нескольких их песен на родном для них итальянском, также в некоторых песнях можно услышать куплеты на итальянском языке.

Название 
Название «Klimt 1918» является отсылкой к Густаву Климту и дате его смерти. Согласно Марко Соэллнеру (Marco Soellner), музыканты Klimt 1918 стараются показать те же самые настроения деконтекстуализации и постмодернизма как в творчестве Климта.

По словам Марко, 1918 год у него ассоциируется c окончательным крахом так называемой «прекрасной эпохи» и переходом к XX столетию.

Название также может быть данью Bauhaus, который первоначально называли «Bauhaus 1919».

Участники 
 Marco Soellner — вокал, гитара
 Francesco Conte — гитара
 Davide Pesola — бас-гитара
 Paolo Soellner — ударные

Бывшие участники 
 Alessandro Pace (2002 - 2006) — гитара
 Francesco Tumbarello (2000 - 2003) — гитара

Дискография 

 Secession Makes Post-Modern Music (англ.) (Демо, 2000)
 Undressed Momento (англ.) (My Kingdom Music, 2003)
 Dopoguerra (англ.) (Prophecy Productions, 2005)
 Just In Case We'll Never Meet Again (англ.) (Prophecy Productions, Июнь 2008)
 Ghost Of A Tape Listener EP (Prophecy Productions, 2009)
 The Sentimentale Jugend (Prophecy Productions, 2016)

См. также 
 Построк
 Густав Климт
 Инди-рок

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на Facebook, наиболее часто обновляемая страница группы
 Страница на MySpace
 Страница на Tumblr
 Фан-сайт группы, ныне не активен
 Интервью c Паоло Соэлнером от 25.01.2006

Рок-группы Италии
Музыкальные коллективы по алфавиту